Kotschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexandrowitsch Kotschkin (* 1995), georgischer Eishockeyspieler
 Dmitri Stepanowitsch Kotschkin (* 1934), sowjetischer Nordischer Kombinierer
 Michail Wassiljewitsch Kotschkin (* 1979), russischer Biathlet